Aleksejenko je priimek več oseb:
 Ilija Prokofevič Aleksejenko (1899–1941), sovjetski general
 Vasilij Lavrentevič Aleksejenko (1904–1984), sovjetski general
 Olegs Aleksejenko (* 1961), latvijski nogometaš

Ruski priimki